Srebrenik, općina i naselje u BiH
Srebrenik (tvrđava, Srebrenik), tvrđava u Srebreniku kod Tuzle
Srebrenik (tvrđava, Srebrenica), tvrđava u Srebrenici